Ernest William Brown (1866–1938) – amerykański astronom i matematyk
 Ernest Brown (1881–1962) – brytyjski polityk, minister
 Ernest S. Brown (1903–1965) – amerykański senator
 Ernie Lively, Ernest Wilson Brown Jr. (ur. 1947) – amerykański aktor

Zobacz też 
 Ernest Browne